Antofagasta bezeichnet:

 Antofagasta (Ichilo), Ortschaft in der Provinz Ichilo, Bolivien
 Antofagasta, Stadt in Chile
 Provinz Antofagasta, Provinz in Chile
 Región de Antofagasta, Region in Chile
 Antofagasta plc, Bergbauunternehmen in Chile (Kupfer)